BUE est un code ou un sigle qui peut faire référence à :
  ;
 Banque de l'Union Européenne, une ancienne banque française qui a fusionné avec le CIC en 1990.

bue peut faire référence à :
 béothuk, une langue amérindienne selon le code IETF ;
 le mot arc en norvégien.

 Bué, une commune du Cher dans le Centre en France ;
 Pierre couverte de Bué, au lieu-dit de Bué, à Bagneux dans l'Indre, dans Le Centre en France.